Баден-Баден:

 Баден-Баден — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Баден-Баден (маркграфство) — историческое государство в Германии, существовавшее в период 1535—1771 годов

 Баден-Баден — международные шахматные турниры.
 Баден-Баден 1870 — 1-й международный шахматный турнир (конгресс) в Германии проходивший в 1870 года в Баден-Баден.
 Баден-Баден 1925 — международный шахматный турнир, проходивший в 1925 году в Баден-Баден.
 Баден-Баден 1981 — международный шахматный турнир проходивший в 1981 году в Баден-Баден.